Sopot se poate referi la:

 Bulgaria
 Sopot (), oraș în regiunea Plovdiv și reședință a comunei cu același nume;
 Sopot, sat în regiunea Loveci;
 Polonia
 Sopot, oraș din Voievodatul Pomerania;
 Festivalul Sopot, un concurs internațional de muzică;
 România
 Sopot, sat din județul Dolj, România, reședința comunei cu același nume.

Toponime slave
Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave